Kyyhkysensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyyhkysensaari (ö i Norra Savolax), 
 Kyyhkysensaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar